Le Championnat d'Allemagne masculin de handball 2019-2020 est la soixante dixième édition de cette compétition. Le championnat de Division 1 de handball est le plus haut niveau du championnat d'Allemagne de ce sport.

Le , en conséquence de la pandémie de Covid-19, la DHB décide de l'arrêt du championnat après que 27 des 34 journées ont été disputées. Ainsi, le THW Kiel remporte son vingt-et-unième titre de Champion d'Allemagne devant le SG Flensburg-Handewitt, tenant du titre. En bas du classement, aucun club n'est relégué puisque le championnat 2020-2021 passe à 20 clubs.

Participants 

Légende des couleurs

Classement 
Après l'arrêt du championnat, tous les clubs n'ayant pas joué le même nombre de matchs, les clubs sont classées selon leur nombre de points par match :

Résultats 
mise à jour=

Statistiques et récompenses

Récompenses 
Le croate Domagoj Duvnjak (THW Kiel) est élu meilleur joueur de la saison dans un vote où les plus de 10000 fans comptent pour 40 % et le 18 entraineurs pour 60 %. Duvnjak devance le danois Morten Olsen (TSV Hannover-Burgdorf) et deux de ses coéquipiers, Niklas Landin Jacobsen et Hendrik Pekeler.

Statistiques 

Remarque : avec 35.53% d'arrêts, le serbe Dejan Milosavljev (Füchse Berlin) possède le meilleur pourcentage d'arrêts.

Champion d'Allemagne 

L'effectif du THW Kiel est (l'âge des joueurs est au ) :

Notes et références 

2019-2020
Handball M1
Allemagne
Événement sportif reporté en raison de la pandémie de Covid-19